Артур Капель (; 1631 — 13 июля 1683, Тауэр, Лондон, Королевство Англия) — английский аристократ, 2-й барон Капель, 1-й виконт Малден и 1-й граф Эссекс с 1661 года. Занимал должности лорда-лейтенанта Хартфордшира и Уилтшира. В 1683 году был заподозрен в участии в заговоре и умер в заключении.

Семья 
Артур Капель был женат на Элизабет Перси, дочери Элджернона Перси, 10-го графа Нортумберленда, и Энн Сесил. В этом браке родились:

 Элджернон (1670—1710), 2-й граф Эссекс;
 Энн, жена Чарльза Говарда, 3-го графа Карлайла.

Предки

Примечания 

Бароны Капель
Виконты Малден
Графы Эссекс